

Geografia
Doon – fiume della Scozia, Regno Unito
Doon – comune dell'Iowa, Stati Uniti
Doon – villaggio dell'Irlanda nella contea di Limerick

Altro
Cratere Doon – cratere di Marte